Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti lAssociazione Calcio Legnano nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.

Stagione 
Nella stagione 1998-1999 è promosso allenatore il tecnico della Primavera del Legnano, Gian Marco Remondina. Prima dell'inizio del campionato, i Lilla tentono il ripescaggio in Serie C2, ma il tentativo non va a buon fine. Sempre con l'obiettivo della promozione, la rosa viene rinforzata con l'acquisto dei difensori Andrea Foresti e Alberto Gruttadauria e degli attaccanti Lorenzo Buzzetti, Rocco Parente e Massimo Rovellini; lasciano invece il Legnano i difensori Andrea Ferri e Marco Zaffaroni e il centrocampista Giovanni Cusatis.

Nella stagione 1998-1999 il Legnano disputa il girone A del Campionato Nazionale Dilettanti, ottenendo il decimo posto in classifica con 45 punti. Il torneo viene vinto con 73 punti dall'Imperia, che ottiene la promozione in Serie C2. Il Legnano disputa un campionato opaco, nonostante il tentativo di correre ai ripari a metà stagione con l'acquisto del centrocampista Giorgio Arienti. A novembre il presidente Mario Pighetti rassegna le dimissioni e viene sostituito Mauro Rusignuolo. In Coppa Italia Dilettanti il Legnano è eliminato dalla Trevigliese ai sedicesimi di finale.

Divise e sponsor

Organigramma societario 

Area direttiva
 Presidente: Mario Pighetti, poi Mauro Rusignuolo
 Direttore generale: Gigi Cappelletti

Area tecnica
 Allenatore: Gian Marco Remondina

Rosa

Risultati

Campionato Nazionale Dilettanti (girone A)

Girone d'andata

Girone di ritorno

Coppa Italia Dilettanti

Primo turno - Triangolare 5

Secondo turno

Sedicesimi di finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Associazione Calcio Dilettantistica Legnano
 Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999
 Coppa Italia Dilettanti 1998-1999
 Cronistoria dell'Associazione Calcio Dilettantistica Legnano
 Storia dell'Associazione Calcio Dilettantistica Legnano

1998-1999